Deze lijst biedt een overzicht van sterren (inclusief bruine dwergen) van 50 tot 75 lichtjaar van de Aarde.
Sterren zichtbaar met het blote oog zijn blauw, bruine dwergen worden bruin weergegeven.

 
Sterren op 50 tot 75 lichtjaar afstand